Уильям Герберт (; около 1501 — 17 марта 1570, Хэмптон-Корт, Мидлсекс, Королевство Англия) — английский аристократ, 1-й граф Пембрук и 1-й барон Герберт из Кардиффа с 1551 года, кавалер ордена Подвязки. Принадлежал к валлийскому дворянству, возвысился благодаря тому, что стал свояком Генриха VIII, обогатился за счёт королевских пожалований и присвоения монастырских земель. При Эдуарде VI увеличил своё влияние, поддержав Джона Дадли, графа Уорика, против Эдуарда Сеймура, герцога Сомерсета. Был одним из инициаторов передачи престола в 1553 году Джейн Грей, на сестре которой женил сына, но вскоре перешёл на сторону Марии и разорвал связи с Греями. С 1558 года входил в ближайшее окружение Елизаветы I. В разные годы занимал должности губернатора Кале, президента Совета Уэльса и Марок.

Биография

Происхождение 
Уильям Герберт был старшим сыном сэра Ричарда Герберта и его жены Маргарет Крэдок. Его отец родился от внебрачной связи Мод, дочери Адама ап Хауэлла Граунта, и Уильяма Герберта — валлийского аристократа, возводившего свою родословную к одному из соратников Вильгельма Завоевателя и ставшего графом Пембруком благодаря своим заслугам в Войнах Алой и Белой розы. Уильям-старший был казнён в 1469 году после одного из поражений (он сражался за Йорков). Его законный сын дожил до эпохи Тюдоров и уступил титул графа Пембрука короне в обмен на титул графа Хантингдона, а титул барона Герберта ушёл вместе с рукой его единственной дочери к Сомерсетам. Ричард же был простым рыцарем и владел с 1465 года рядом поместий в Херефордшире. Благодаря браку с дочерью сэра Мэтью Крэдока он расширил свои владения; правда, после его смерти часть наследства получил младший сын Джордж, ставший предком Гербертов из Суонси.

Возвышение 
Рождение Уильяма Герберта разные источники датируют 1501 или 1506/07 годом. В юности Герберт, по-видимому, поступил на службу к Чарльзу Сомерсету, 1-му графу Вустеру, женатому на его двоюродной племяннице, и так оказался при дворе. В 1526 году он стал одним из сквайров, получавших королевский пенсион и прислуживавших Генриху VIII. Годом позже, по данным одного источника, Уильям оказался замешан в убийстве какого-то торговца в Бристоле (тот разговаривал с ним «недостаточно уважительно»), после этого бежал на континент, вступил во французскую армию и там отличился своими храбростью и остроумием; французский король добился для него от Генриха VIII помилования и разрешения вернуться на родину.

Герберт женился на Анне Парр, младшей дочери сэра Томаса Парра и сестре Екатерины Парр, которая 12 июля 1543 года стала шестой женой Генриха VIII. В качестве королевского свояка Уильям пользовался милостью монарха. Он получил ряд земельных пожалований (в частности, земли аббатства Уилтон в Уилтшире, замок Кардифф и другие владения в Уэльсе, поместье Гендон в Мидлсексе), которые сделали его богатым человеком. На месте разрушенного здания Уилтонского аббатства Герберт построил великолепный особняк Уилтон-хаус, ставший его главной резиденцией. В 1543 году Уильям был посвящён в рыцари. 24 января 1544 года он стал капитаном города и замка Аберистуит, с 1546 года заседал в Тайном совете и получил должность смотрителя замка Бейнард, ставшего его резиденцией в столице. В те же годы сэр Уильям был назначен управляющим значительной частью королевских владений на западе Англии. Умирая, Генрих VIII сделал Герберта своим душеприказчиком, завещал ему 300 фунтов и назначил его одним из двенадцати членов регентского совета, который должен был править страной при малолетнем Эдуарде VI.

Сэр Уильям поддержал избрание Эдуарда Сеймура лордом-протектором. 10 июля 1547 года новый король пожаловал Герберту поместья Норт-Ньютон и Халкот, а в следующем году тот стал кавалером ордена Подвязки. Когда в 1549 году в западных графствах началось восстание, сэр Уильям собрал войско из двух тысяч валлийцев и вместе с лордом Расселом защитил Эксетер от нападения корнуолльцев. Его собственное поместье Уилтон было разграблено повстанцами, но Герберт жестоко с ними расправился. Чтобы возместить ему расходы, регентский совет разрешил сэру Уильяму забрать часть прибыли короны от чеканки серебряных монет. В общей сложности Герберт получил 6709 фунтов.

Тем временем начался конфликт между лордом-протектором и Джоном Дадли, графом Уориком. Оба политика стремились заручиться поддержкой Герберта: первый умолял его привести в Лондон своих валлийских вассалов, а второй предупреждал, что Сеймур готовит измену. Сэр Уильям сообщил Сеймуру 8 октября 1549 года, что не может увести войска из западных графств, так как там всё ещё неспокойно, и с этого момента действовал в союзе с Дадли. 8 апреля 1550 года он был назначен президентом Уэльса и занимал этот пост до конца жизни; в том же году ему было разрешено содержать сто всадников. В апреле 1551 года Сеймур предпринял новую попытку заручиться поддержкой Герберта, но тот опять отклонил его предложение. Примерно с этого времени сэр Уильям, Дадли и Уильям Парр, маркиз Нортгемптон, образовали своеобразный триумвират внутри королевского совета, фактически правивший страной. Сеймур, по-видимому, готовил захват власти, но был арестован и казнён, причём Герберт участвовал в суде над ним 1 декабря 1551 года. В качестве награды за союз с Дадли сэр Уильям получил титулы барона Герберта из Кардиффа (10 октября 1551 года) и графа Пембрука (11 октября того же года), а также поместья Сомерсета в Уилтшире и другие земли (7 мая 1553 года). Кроме того, Герберту были пожалованы замок Уордур с парком и некоторые владения, принадлежавшие до того епископам Уинчестерским. В результате сэр Уильям стал одним из богатейших вельмож королевства.

При Марии 
В эти годы Герберт был очень близок к королевской семье. В ноябре — декабре 1551 года он сопровождал посетившую Лондон вдовствующую королеву Шотландии Марию де Гиз, летом 1552 года участвовал в поездке короля на запад с пятьюдесятью всадниками, причём 28 августа Эдуард VI провёл ночь в его поместье Уилтон. Граф женил своего старшего сына на леди Кэтрин Грей — правнучке короля Генриха VII, приходившейся Эдуарду двоюродной племянницей. Этот брак был заключён 21 мая 1553 года, в один день с браком сына Дадли, Гилфорда, и старшей сестры Кэтрин — Джейн. Здоровье короля было очень слабым, и сэр Уильям совместно с Дадли стремился обеспечить для Джейн Грей статус наследницы престола. По некоторым данным, именно Герберт и был инициатором передачи короны Джейн: последняя была протестанткой, а альтернативный претендент, сестра Эдуарда VI Мария, отличалась приверженностью католицизму, так что при ней сэр Уильям рисковал потерять многие свои владения, ранее принадлежавшие церкви.

После смерти Эдуарда 6 июля 1553 года граф Пембрук вместе с графом Хантингдон, маркизом Нортгемптон и другими вельможами отправился к Джейн Грей, чтобы убедить её принять корону; та согласилась после долгих уговоров. В течение всего её короткого царствования Герберт был с ней в лондонском Тауэре, во временных королевских покоях, и пользовался её доверием. Тем временем Мария подняла мятеж в восточных графствах. Дадли отправился на борьбу с ней, но число сторонников Марии постоянно росло. 18 июля королева объявила о наборе новой армии, которую должны были возглавить её «верные и любимые кузены» — графы Арундел и Пембрук; однако оба они к тому моменту уже были готовы перейти на другую сторону. На следующий день, 19 июля, сэр Уильям организовал государственный переворот в столице. Заручившись поддержкой Тайного совета и лорда-мэра Лондона, он объявил Марию королевой, а Джейн с мужем и Дадли тут же были арестованы.

Вскоре Мария приняла власть. Её советники сочли поведение Пембрeка двусмысленным, так что 8 августа ему было приказано оставаться у себя в Бейнарде, однако уже 13 августа граф присутствовал на похоронах Эдуарда VI. Вскоре он был назначен тайным советником, а 1 октября присутствовал на коронации Марии. В январе 1554 года вспыхнуло восстание Уайатта, вызванное планами королевы выйти замуж за испанского принца, и сэр Уильям снова оказался под подозрением. После некоторых колебаний королева позволила графу взять на себя командование армией, собравшейся в столице для её защиты от повстанцев; Герберт выстроил кавалерию на месте современной улицы Пиккадилли, а пехоту — на Чаринг-Кросс, но действовал так вяло, что поставил свою преданность под сомнение. После разгрома восстания его положение при дворе, наконец, укрепилось. Чтобы подчеркнуть свою благонадёжность, сэр Уильям выгнал из дома жену сына, а в 1555 году добился официального развода (этому не помешало даже то, что оба супруга настаивали на консуммации брака как свершившемся факте).

Даже при королеве-католичке граф продолжал открыто исповедовать протестантизм, близкий к кальвинизму, и не притворялся, что сочувствует возрождению католической церкви. Часть своих владений он потерял; в частности, в Уилтоне был восстановлен монастырь. Сэр Уильям продолжал заседать в королевском совете, где открыто выступал против Стивена Гардинера, Петре и других представителей католической «партии». При этом он согласился на брак королевы с Филиппом Испанским (возможно, свою роль сыграла назначенная ему императором Карлом V пенсия в две тысячи крон). Граф ввёл в Королевскую палату испанского посла, который прибыл представлять Филиппа на официальной помолвке королевы (6 марта 1554 года), встретил принца Филиппа в Саутгемптоне (19 июля того же года) и проводил его в Уинчестер, где жениха ждала королева. Пембрук был одним из четырех пэров, которые привели Марию на венчание в Уинчестерском соборе, а после церемонии он нёс перед Филиппом коронационный меч (25 июля).

Сэр Уильям быстро завоевал благосклонность принца. Посол Венецианской республики в это время писал на родину, что Пембрук — самый влиятельный человек в Англии и что к нему все относятся с большим уважением. В начале 1555 года в Кале Герберт вёл переговоры с Францией, закончившиеся неудачей; в марте того же года он снова отправился на континент, чтобы готовить английские крепости к войне, но уже в мае был отозван — либо потому, что Филипп в нём нуждался, либо потому что незнание иностранных языков делало графа почти бесполезным во Франции. 4 сентября 1555 года сэр Уильям сопровождал Филиппа в Брюссель, где был представлен Карлу V. В ноябре 1556 года он был назначен губернатором Кале, в 1557 году — генерал-капитаном, командиром отряда, направленного на помощь испанцам. Граф соединился с союзниками через два дня после разгрома французов при Сен-Кантене, принял участие в штурме города и взял в плен герцога Анна де Монморанси, коннетабля Франции. Доспехи коннетабля с тех пор хранятся в Уилтон-хаусе.

При Елизавете 

Сразу после смерти королевы Марии в ноябре 1558 года Пембрук отправился в Хэтфилд-хаус — резиденцию принцессы Елизаветы, к которой должна была перейти корона. Он принял участие в первом заседании королевского совета при Елизавете и в дальнейшем оставался в близком окружении новой монархини, ревностно поддерживая восстановление в Англии протестантской веры. В мае 1560 года сэр Уильям приветствовал шотландских послов, приехавших для переговоров о браке королевы с графом Арраном. В июле того же года он тяжело заболел, и в течение года его состояние было очень серьёзным; государственный секретарь Уильям Сесил в связи с этим сказал однажды, что в Тайном совете его никто не поддерживает в отсутствие Герберта. В конце 1561 года граф всё-таки выздоровел и вернулся к делам, но в сентябре 1564 года снова начал болеть, из-за чего несколько лет его влияние было ограниченным.

В периоды возвращения к делам сэр Уильям отстаивал политику союза с французскими гугенотами и поддержки восставших Нидерландов. В 1562 году, когда королева была тяжело больна, он поддерживал притязания на престол Генри Гастингса, 3-го графа Хантингдона, — потомка Джорджа Кларенса из Йоркской династии. В 1568 году Пембрук был назначен лордом-распорядителем королевского двора. Годом позже он скомпрометировал себя, поддержав идею брака Томаса Говарда, 4-го герцога Норфолка, с Марией Шотландской; графа арестовали, он признался, что готов одобрить такой брак, но отверг обвинения в нелояльности к Елизавете. В декабре того же года, когда графы Нортумберленд и Уэстморленд подняли в северных графствах восстание в интересах Марии, Пембрук написал королеве, что мятежники «нечестиво и ложно» используют его имя. В этом письме сэр Уильям отрицал, что когда-либо действовал против Елизаветы и протестантской религии, и умолял позволить ему доказать свои слова на деле. Королева назначила его капитаном резервной армии, которую не понадобилось отправлять на театр военных действий: восстание было легко подавлено.

Граф Пембрук умер в Хэмптон-Корте 17 марта 1570 годов. Его тело похоронили 18 апреля в соборе Святого Павла, согласно воле покойного. Над могилой позже был воздвигнут памятник. Завещание сэра Уильяма датировано 28 декабря 1569 года, единственным душеприказчиком был назначен старший сын и наследник.

Семья 
В браке с Анной Парр, дочерью сэра Томаса Парра и Мод Грин, у Уильяма Герберта родились трое детей. Старший сын, Генри (около 1539—1601), стал 2-м графом Пембрук; второй сын, сэр Эдуард (1547—1595), стал предком баронов Поуис. Третьим ребёнком была дочь Анна (1550—1592), жена лорда Фрэнсиса Толбота (сестра последнего стала женой Генри Герберта). Овдовев в 1551 году, сэр Уильям женился во второй раз — на Энн Толбот, дочери Джорджа Толбота, 4-го графа Шрусбери, и Элизабет Уолден, вдове Питера Комптона. Этот брак остался бездетным; графиня умерла в 1588 году.

Память 
Один из современников описывает 1-го графа Пембрук как человека худого, но крепкого телосложения, с острым и суровым взглядом. Согласно тому же источнику, сэр Уильям не умел ни читать, ни писать; однако сохранились документы с его подписью заглавными буквами. Дворяне Уилтшира, где находились главные поместья Герберта, считали его безродным выскочкой, и между их слугами и слугами графа регулярно происходили столкновения. Историки относят Пембрука к «новой аристократии», сформировавшейся при Тюдорах, и констатируют, что его политические и религиозные взгляды во многом определялись его личными интересами (в том числе корыстными). При этом сэр Уильям был храбрым человеком и верным союзником.

Сохранился серебряный медальон с портретом графа, датированный 1562 годом (он находится в Британском музее). В Уилтон-хаусе находится портрет Герберта с собакой; в уилтонской церкви есть витраж с портретом графа и его жены. Сохранились ещё несколько живописных изображений сэра Уильяма.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Уильям
101
Похороненные в Соборе Святого Павла (Лондон)